Andrzej Wapowski – podkomorzy sanocki
 Bernard Wapowski – polski kartograf i astronom
 Wapowski – krater na Księżycu